Ransome ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ransome (1884–1967), britischer Schriftsteller
 Bekololari Ransome-Kuti (1940–2006), nigerianischer Politiker und Menschenrechtler
 Ernest Leslie Ransome (1844–1917), US-amerikanischer Bauingenieur
 Frederick Leslie Ransome (1868–1935), US-amerikanischer Geologe britischer Herkunft
 Funmilayo Ransome-Kuti (1900–1978), nigerianische Politikerin und Feministin
 John Ransome (* 1964 oder 1965), englischer Squashspieler
 Prunella Ransome (1943–2002), britische Schauspielerin

Ransome steht für:
 (6440) Ransome, Asteroid des Hauptgürtels